Алекса́ндр Па́влович Лобода́нов (род. 7 сентября 1950, Москва) — российский лингвист-романист, искусствовед.

Биография 
Окончил филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова (1973). Кандидат филологических наук (1984), доктор филологических наук (1995), профессор (1997). Почетный академик Российской академии художеств (2021).

В 1988—1994 годах - заведующий кафедрой французского языка Дипломатической академии МИД РФ. В 1997—2003 годах — заведующий созданной им кафедрой итальянского языка факультета иностранных языков МГУ имени М. В. Ломоносова. С 2003 года руководит созданной им кафедрой семиотики и общей теории искусства факультета искусств МГУ имени М. В. Ломоносова.

С 2001 года возглавляет созданный им факультет искусств МГУ имени М. В. Ломоносова.

В 1998 г. избран иностранным членом ASLI при Академии Круска (Флоренция, Италия). В 2016 году избран иностранным членом Академии наук Болонского института (диплом от 25.11. 2016). 2016 г. избран действительным членом Международной Академии наук и Высшего образования (Великобритания).

Автор более 160 научных работ, в том числе 24 монографий. Работы опубликованы в России, Италии, Германии, Великобритании, Франции, Бельгии, Португалии, Чехии, Словакии, США, Японии, Китае, Ливане. Подготовил трёх докторов и девять кандидатов наук.

Читает лекции во многих университетах России, а также в Римском, Флорентийском, Болонском, Пизанском, Пекинском университетах, университете штата Нью-Йорк, Токийском университете искусств.

Председатель Федерального УМО по направлению «Искусствознание», эксперт от РФ Международного комитета экспертов по искусству (Флоренция, Италия), член Экспертного совета ВАК РФ по филологии и искусствоведению.

Имя "Александр Лободанов" присвоено звезде с координатами: a12h09m07.52s δ-09Α 12'37.8" шестнадцатой величины в созвездии Дева

("Международный каталог небесных тел" www.ROSKOCMOC.ru).

Награды 
 Орден Дружбы (28 декабря 2020 года) - за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.
 Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

Основные работ 
 «Разыскания в области старофранцузского языка». М., 1996;
 «История ранней итальянской лексикографии». М., 1998;
 «Основы семиотики. Семиотика искусства» М., 2007;
 «Прикладные искусства». М., 2007;
 «Язык. Литература. Искусство». М., 2009;
 «Юрий Владимирович Рождественский: очерк творческой биографии». М., 2009;
 «Интегральные семиотические системы». М., 2010;
 «L’Arte della parola». Pisa, 2010;
 «Семиотика искусства: история и онтология». М., 2011 (2-е изд. 2013);
 «Очерки из истории отечественной итальянистики». М., 2013;
 «Синтаксис и стиль местоимений: главы из исторической грамматики итальянского языка». М., 2015;
 «Semiotics of Arts». London, 2016;
 «Язык итальянских школьных грамматик: норма и узус». М., 2017;
"La Semiotique de l'Art". Cannes, 2017;
"Dance as a system of signs". New-York, 2020;
"Избранные труды". Т. 1-3. Москва, 2020;
Лекции по семиотике искусства (на китайском языке). Москва, 2021.

Ссылки 
 Биография на сайте факультета искусств МГУ
 Нужен ли современному искусству России Факультет искусств МГУ им. Ломоносова? // Радио «Культура» 01.08.2006
 Юлия Котариди Бальный танец на факультете искусств МГУ: на пути к личности //  DanceSport.Ru, 10.04.10
 А.П. Лободанов - научные работы

Примечания 

Лингвисты СССР
Лингвисты России
Преподаватели факультета иностранных языков и регионоведения МГУ
Деканы МГУ
Преподаватели Дипакадемии МИД РФ
Члены Болонской академии наук